Lemma (altgriechisch für „das Genommene, das Angenommene“) oder in Mehrzahl Lemmata steht für:
 Lemma (Lexikographie), Stichwort, die Grundform eines Schlagwortes
 Lemma (Edition), dasjenige Wort, auf das sich eine Anmerkung bezieht
 Hilfssatz, mathematisch oder logisch ein Satz als Zwischenschritt in einem Beweis
 inscriptio, Bestandteil eines Emblems, siehe Emblem (Kunstform) #Die dreiteilige Form

Lemma ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Lemma (* 1970), schwedischer Musiker und Komponist
 Sisay Lemma (* 1990), äthiopischer Marathonläufer

Siehe auch:

 Lema, Lemme (Begriffsklärungen)
 Dilemma
 Trilemma
 Analemma